Ferdinand d'Espagne peut faire référence à :
 Ferdinand V « d'Espagne » (1452-1516), roi de Castille de 1474 à 1504 et roi d'Aragon de 1479 à 1516 ;
 Ferdinand VI d'Espagne (1713-1759), roi d'Espagne de 1746 à 1759 ;
 Ferdinand VII d'Espagne (1784-1833), roi d'Espagne en 1808 et de 1813 à 1833, petit-neveu du précédent.

Autres 

  (1529-1530), infant d'Espagne ;
 Ferdinand d'Autriche (1571-1578), prince des Asturies, neveu du précédent ;
 Ferdinand d'Autriche (1609-1641), infant d'Espagne, neveu du précédent ;
  (1639-1696), fils naturel de Philippe IV d'Espagne, neveu du précédent ;
 Ferdinand  des Deux-Siciles (1751-1825), infant d'Espagne ;
  (1850), prince des Asturies, arrière-petit-neveu du précédent ;
  (1910), infant d'Espagne, petit-neveu du précédent.

Voir aussi 

 
 
 
 
 
 
 Fernand Sanz (1881-1925), fils naturel d'Alphonse XII d'Espagne